26-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 26-я армия (СССР)
 26-я Воздушная армия
 26-я армия (КНР)